Вујичић је српско и црногорско  презиме. Оно се може односити на:
 Драгослав Вујичић (1964—), црногорски каратиста
 Гавро Вујичић ( 1891—1958), српски лекар
 Милорад Вујичић (1905—1942), српски правник, министар и народни посланик
 Милутин Вујичић (2002—),  српски кошаркаш
 Ник Вујичић (1982—), аустралијски евангелиста и подстицајни предавач српског порекла
 Слађана Вујичић (1979), српска поп-фолк певачица
 Стојан Д. Вујичић (1933—2002), српски књижевник
 Тања Вујичић Вуковић (1990), бивша српска и босанскохерцеговачка манекенка
 Тихомир Вујичић (1929—1975), српски композитор и етномузиколог

Види још 
 Вујчић, српско презиме које постоји у Србији, Хрватској, Босни, Херцеговини и Црној Гор

Референце 

Српска презимена
Црногорска презимена
Хрватска презимена